Bing steht für:
 ein Familienname, siehe Bing (Familienname)
 ein ehemaliges Unternehmen, siehe Bing (Unternehmen)
 Bing Power Systems – ein Hersteller von Motorenzubehör
 eine Internet-Suchmaschine von Microsoft, siehe Microsoft Bing
 die Kurzform zu Bauingenieur
 ein glockenähnlicher sehr heller Ton, welcher auch zur Hörprüfung genutzt wird, siehe Bing-Test
 eine Süßkirschensorte, siehe Bing (Kirsche)
 eine britisch-irische Animationsserie, siehe Bing (Fernsehsendung)
 der Künstler- oder der bekannteste Vorname des ehemaligen Sängers Bing Crosby

Siehe auch:
 Biing! – deutsches Computerspiel (1995)
 Binghöhle – Tropfsteinhöhle bei Streitberg in der Fränkischen Schweiz
 Byng (Begriffsklärung)